Bélosz, Poszeidón és Libüé fia, egyiptomi király
 Bélosz türoszi király, Didó és Pügmalión, valamint talán Ninosz apja